La Bretenière puede referirse a:
La Bretenière, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
La Bretenière, comuna francesa situada en el departamento de Doubs.